Municipio Aquila ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Aquila (Michoacán)
 Municipio Aquila (Veracruz)